

Hydronymes 
 Le fleuve Wairau (en ) est un des plus longs cours d'eau de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans la Région et le District de Marlborough, et a son embouchure dans le Détroit de Cook.
 le Wairau (fleuve côtier du district d'Auckland) est un petit fleuve côtier de l'Île du Nord dans le district d'Auckland de 
 le Wairau (cours d'eau du district d'Auckland) est un cours d'eau de l'Île du Nord dans le district d'Auckland confluent près de Maungaturoto de .

Histoire 
 Le massacre de Wairau a lieu en Nouvelle-Zélande le , et fut l'un des premiers conflits sérieux entre les colons britanniques et les Mãori, après la signature du traité de Waitangi et le seul qui ait eu lieu sur l'île du Sud.

Notes et références

Notes

Références